Belladonna se poate referi la:

Atropa belladonna (Mătrăgună)
Belladonna, romanul lui Karin Slaughter (2002)
 Belladonna (anime), titlu original  Kanashimi no Beradona (1973)
 Belladonna (companie), lanț de farmacii din România

Nume de persoane
Belladonna (actriță) (n. 1981), americană porno
Joey Belladonna (n. 1960), muzician american